Singles:
The beat goes on (Sonny & Cher), hit van Sonny & Cher
The beat goes on (Beady Eye), single van Beady Eye
The beat goes on (Madonna), single van Madonna
And the beat goes on (The Whispers), single van The Whispers

Albums:
The beat goes on!, album van Sonny Criss
The beat goes on, album van Vanilla Fudge
The beat goes on, album van The Beat
The beat goes on, album van Johnny Cash
The beat goes on, album van Emilie-Claire Barlow
…And the beat goes on!, album van Scooter
The beat goes on, album van Eva Eastwood

Anders:
BGO Records (Beat Goes On Records)
And the beat goes in!, film uit 2009
The beat goes on, voormalig radioprogramma van Radio 538 en later van Slam!FM